Борис Годунов (фильм, 1954)
 Борис Годунов (фильм, 1986)
 Борис Годунов (фильм, 1987)
 Борис Годунов (фильм, 1989)
 Борис Годунов (фильм, 2011)